

Mythologie 
 Eudore est le nom de l'une des Océanides.
 Eudore est le nom de l'une des Néréides.
 Eudore est le nom de l'une des Hyades.
 Eudore, un personnage de lIliade''.

 Personnalités 
 Eudore d'Alexandrie, philosophe platonicien et pythagoricien, vers 40 av. J.-C.
 Eudore Évanturel, poète québécois (1852-1919).

 Astronomie 
 (228110) Eudore''' est un astéroïde troyen jovien.

Voir également 
 , nom dérivé à partir du nom Eudore.
 Eudore est le héros de l'oeuvre de François-René de Châteaubriand : "Les Martyrs"